Generoso hace referencia a varios artículos:

Nombre propio
Generoso Chapa Garza, político mexicano gobernador interino de Nuevo León y posteriormente alcalde de la ciudad de Monterrey.
Generoso Dattilo, árbitro de fútbol y dirigente arbitral italiano.
Generoso Jiménez, trombonista cubano.